Nott steht für:

 Nott, Begriff aus der nordischen Mythologie

Nott ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Nott (1768–1830), US-amerikanischer Politiker
 David Nott (* 1956), britischer Chirurg
 Eliphalet Nott (1773–1866), US-amerikanischer Geistlicher, Erfinder und Erzieher
 Ernie Nott (1902–1954),  britischer Motorradrennfahrer
 John Nott (* 1932), britischer Politiker
 Jonathan Nott (* 1962), englischer Dirigent
 Josiah C. Nott (1804–1873), US-amerikanischer Arzt und Rassentheoretiker
 Julian Nott (* 1960), englischer Filmkomponist
 Lewis Nott (1886–1951), australischer Politiker
 Peter Nott (1933–2018), britischer Theologe; Bischof von Norwich
 Roger Nott (1908–2000), australischer Politiker
 Roger Lane-Nott (* 1945), britischer Konteradmiral und Wirtschaftsmanager
 Tara Nott (* 1972), US-amerikanische Gewichtheberin
 William Nott (1782–1845), General der Britischen Ostindien-Kompanie